Княжество Удайпур, также известное как государство Мевар — туземное княжество на северо-западе Индии до образования Индийской Республики.

География 
Географические границы Мевара то возрастали, то убывали на протяжении веков, но по состоянию на 1941 год территория государства была  (примерно размером с современные Нидерланды). Из договора с англичанами в 1818 году до вступления княжества в Индийский союз, в 1949 году, границы Удайпур государства были следующие: государство на севере граничит с британским округом Аджмер-Mервара, на западе — Джодхпур и Сирохи, на юго-западе — Идар, на юге — с княжествами Дунгарпур, Бансвара и Пратапгарх, на востоке — с княжествами Бунди и Кота, и на северо-восток с Джайпуром.

История

Формирование государства и становление его как региональной державы 
Мевар был основан Баппой Равалем (728—753), бывшим правителем Читтора, который приобрел контроль над Читтором в 728 году. Нагда была первой столицей Мевара и продолжала оставаться таковой до 948 года, когда правитель Аллат перенес столицу из Нагды в Ахар.

Мевар и Моголы 
В 1615 году, после четырех десятилетий столкновений, Мевар и Великие Моголы заключили договор, согласно которому территория Мевара, находящаяся во владении Моголов, была возвращена в обмен на то, что наследный принц Мевара будет присутствовать при дворе Великих Моголов, а Мевар предоставит Моголам войско в 1000 всадников.

Влияние маратхов 
Маратхи совершили первое успешное вторжение на княжество Мевар в 1725 году, и впоследствии продолжал оказывать все возрастающее влияние не только на Мевар, но и окружающие княжества Дунгарпур, Бансвара и Банди. Для борьбы маратхов, Махарана Джагат Сингх из Мевара созван конференция раджпутских правителей в Хурде в 1734 году, но соглашение не состоялось. Гегемония маратхов продолжала расти, и в течение оставшейся части столетия Маратхи регулярно получали от Мевара огромную дань.

Мевар в британском владычестве 
К 1818 году армии Холкара, Шинде и Тонк разграбили Мевар, разорив его правителя и население. Еще в 1805 году Махарана Бхим Сингх из Мевара обратился к британцам за помощью, но договор 1803 года с Шинде помешал британцам удовлетворить эту просьбу. Но к 1817 году британцы тоже стремились к союзу с правителями раджпутов, и 13 января 1818 года между Меваром и Ост-Индской компанией (от имени Британии) был заключен договор о дружбе, союзах и единстве.

В соответствии с этим договором британское правительство согласилось защищать территорию Мевара, в обмен на что Мевар признал британский сюзеренитет и согласился воздерживаться от политических объединений с другими государствами и выплачивать одну четвертую часть своих доходов в качестве дани в течение пяти лет. Конституция княжества Удайпур была принята 23 мая 1947 года. Последний правитель Удайпура подписал соглашение о присоединении к независимой Индии 7 апреля 1949 года.

До 1303 года правители Мевара назывались «Махаравалами». После смерти Раваля Ратан Сингха во время разграбления Читторгарха Аллауддином Хилджи 1303 года Хаммир Сингх стал правителем Мевара и называл себя «Махараной», как называли его правители до распада государства в 1949 году.

Британские резиденты и политические агенты 
Политические агенты, нанятые Британской Ост-Индской компанией для наблюдения за делами в княжествами, включали Джеймса Тода, который занимал этот пост с марта 1818 по июнь 1822 года. Пост британского резидента, который заменил эту должность, дважды занимал Алан Холм (1908—1911 и 1916—1919).

Административная структура 
Во время переписи 1901 года княжество было разделено на 17 административных подразделений — 11 зил и 6 парган, разница между зилой и парганой заключалась в том, что последняя была больше и разбита на дополнительные подразделения. Кроме того, было 28 главных джагиров и 2 бхумата. Каждая зила управлялась хакимом, государственным чиновником, поддерживаемым в каждом техсиле (подразделении зилы) помощником хакима. Княжество плохо управлялось до британского правления. Доход государства Удайпур составлял  при долге в  в 1819 году, после чего управление страной перешло к англичанам. Государственные доходы показали улучшение при британских агентах, доход вырос до Rs  в 1821 году и в среднем Rs  в 1899—1900 годах.

Землевладение 
Основными формами землевладения в государстве были джагир, бхум, сасан и хальса. Джагиры — это земельные наделы, выдаваемые в знак признания заслуг гражданского или политического характера. Джагирдары, держатели джагира, обычно платили фиксированную ежегодную дань, называемую чхатунд, на ежегодной основе, и и назарану после смены нового махараны. После смерти джагирдара джагир возвращался к Махаране до тех пор, пока преемник покойного джагирдара не был признан махараной. Те, кто занимал посты в бхуме, платили небольшую дань или номинальную арендную плату (бхум барар) и подлежали призыву на местную службу. Держатели сасанов (также известных как муафи) не несут ответственности за выплаты Махаране, но иногда с них взимаются налоги. Владельцы хальсы (коронных земель) были земледельцами, которым ничто не мешало в их владении, пока они продолжали выплачивать земельный доход. По состоянию на 1912 год 38 % земельных доходов государства приходилось на хальсинскую землю, остальную часть — на другие формы землевладения.

Примечания

Источники 
 The Kingdom of Mewar: great struggles and glory of the world’s oldest ruling dynasty, by Irmgard Meininger. D.K. Printworld, 2000. .
 Costumes of the rulers of Mewar: with patterns and construction techniques, by Pushpa Rani Mathur. Abhinav Publications, 1994. 

Индийские туземные княжества
Государства раджпутов